Henry Percy (1e baron Percy) (1273-1314)
 Henry Percy (2e baron Percy) (1298-1352), diens zoon
 Henry Percy (3e baron Percy) (~1321-1368), diens zoon
 Henry Percy (1e graaf Northumberland) (1341-1408), diens zoon
 Henry Percy (Hotspur) (1364-1403), diens zoon
 Henry Percy (2e graaf Northumberland) (1393-1455), diens zoon
 Henry Percy (3e graaf Northumberland) (1421-1461), diens zoon
 Henry Percy (4e graaf Northumberland) (~1449-1489), diens zoon
 Henry Percy (5e graaf Northumberland) (1477-1527), diens zoon
 Henry Percy (6e graaf Northumberland) (~1502-1537), diens zoon
 Henry Percy (8e graaf Northumberland) (1532-1585), diens kleinzoon
 Henry Percy (9e graaf Northumberland) (1564-1632), diens zoon
 Henry Percy (7e hertog Northumberland) (1846-1918), Brits politicus
 Henry Percy (11e hertog Northumberland) (1953-1995), diens neef